Vrångetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vrångetjärnen (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Vrångetjärnen (Landvetters socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,

Se även
Vrångtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn